Osoby:
 Ian Mosley – perkusista
 Oswald Mosley – brytyjski polityk
 Max Mosley – brytyjski prawnik
 Lacey Mosley – amerykańska wokalistka
 Mosley Music Group – wytwórnia muzyczna